Rus' – popolazioni dell'Europa orientale medievale che vivevano nelle regioni che attualmente fanno parte di Ucraina e Russia occidentale
 Rus' di Kiev – stato medievale monarchico sorto nell'Europa dell'Est
 Classe Rus' – nome in codice NATO di classe di minisommergibili sviluppati e costruiti in Russia
 Khaganato di Rus' – ipotetica entità politica formatasi durante il Medioevo nell'Europa orientale

Pagine correlate 

 RUS
 Russ